

Люрей — місто, штат Канзас
 Люрей — місто, штат Південна Кароліна
 Люрей — місто, штат Вірджинія
 Люрей — селище, штат Міссурі

Див. також 
 Люре ()